Montemarino ima više značenja:
 Montemarino, Alessandria
 Montemarino, Cuneo